Cryphia provincialis är en fjärilsart som beskrevs av Culot 1912. Cryphia provincialis ingår i släktet Cryphia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
provincialis